Molekulska formula -{C23H30O4}- se može odnositi na:

 Nestoron
 Nomegestrol acetat